Апшеронский переулок:

 Апшеронский переулок — переулок во Владикавказе
 Апшеронский переулок — переулок в Новокузнецке Кемеровской области
 Апшеронский переулок — переулок в Новороссийске Краснодарского края
 Апшеронский переулок — переулок в Орске Оренбургской области

См. также 

 Апшеронская улица